Mit dem Namen Zeche Friedrich Wilhelm gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Friedrich Wilhelm in Dortmund.
 Die Zeche Friedrich Wilhelm in Essen-Heisingen.
 Die Zeche Friedrich Wilhelm in Sprockhövel.

Siehe auch
 Friedrich Wilhelm Erbstolln in Wetter-Esborn. 
 Zeche Vereinigte Friedrich Wilhelm in Wetter-Esborn. 
 Grube Friedrich Wilhelm in Herdorf im Landkreis Altenkirchen